Пендер има више значења:
 Округ Пендер (Северна Каролина)
 Пендер (Небраска)